The  signifie en anglais « Les quatre grands ». Il peut s'agir de :

Personnalités 

 Le Conseil des Quatre, les quatre dirigeants des principaux alliés de la Première Guerre mondiale : Woodrow Wilson (États-Unis), David Lloyd George (Grande-Bretagne), Vittorio Orlando (Italie) et Georges Clemenceau (France).
 Les quatre hommes d'affaires et philanthropes fondateurs du Stampede de Calgary : Patrick Burns, George Lane, Ernest Cross et Archibald McLean.
 Les quatre entrepreneurs fondateurs du Central Pacific Rail Road of California : Leland Stanford, Collis P. Huntington, Mark Hopkins et Charles Crocker.
 Les quatre médecins fondateurs de l'hôpital Johns-Hopkins à Baltimore : William Halsted, Howard Atwood Kelly, William Osler et William Welch.

Toponymes 

 , dans le Comté de McDowell en Virginie-Occidentale.
 , un ancien pont ferroviaire sur la rivière Ohio à Louisville, Kentucky.
 , une montagne de la Chaîne des Cascades dans le Comté de Snohomish, État de Washington.

Entreprises 
 Les Big Four (audit et conseil), les quatre groupes d'audit de conseil les plus importants au niveau mondial : Deloitte, EY, KPMG, PwC.
 The Big Four of the New Railway Era (1923), en Angleterre, les quatre plus grandes compagnies ferroviaires britanniques au cours de la période 1923-1947 : GWR, LMS, LNER et SR.
 Surnom de la compagnie ferroviaire du Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis Railway aux États-Unis.
 Big Four record labels, les quatre grands labels discographiques : Sony Music Entertainment, EMI Group, Universal Music Group et Warner Music Group.
 Les Big Four d'Internet ou géants du Web, les quatre entreprises les plus influentes du monde numérique, appelées aussi les quatre OTT (, ou service par contournement) ou GAFA : (Google, Apple, Facebook, Amazon). Cet homonyme, cependant, tend à être abandonné au profit des Big Five, The Five ou GAFAM, la cinquième entreprise étant Microsoft. Leur puissance tend à être contestée par les Natu (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber); voir aussi BATX, les géants du Web chinois Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.
 Les Big Four, selon certaines théories soutenant l'existence d'une gouvernance mondiale économique, quatre grandes entreprises omniprésentes dans les décisions des huit plus grandes formations financières des États-Unis : JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bancorp, Bank of New York Mellon et Morgan Stanley, qui seraient Black Rock, State Street, Vanguard et Fidelity.
 En République populaire de Chine, les Big Four, les quatre grandes banques d'État (« 四大商业银行 ») : Bank of China, China Construction Bank, Banque industrielle et commerciale de Chine et Banque agricole de Chine.

Sports 
 Big Four (football) : Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United, terme utilisé dans les années 2000 pour illustrer la domination de ces quatre équipes sur la Premier League.
 Big Four (tennis) : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray.
 The Big Four, les quatre grands clubs de la Australian Football League : Carlton, Collingwood, Essendon et Richmond.
 Big Four (football canadien), surnom fréquent de la Interprovincial Rugby Football Union, ancienne ligue de football canadien, précurseur de la Ligue canadienne de football.
 Un type de split en .
 Dans le catch, le big four fait référence aux quatre plus grands Pay-per-view de la WWE : Le Royal Rumble, Wrestlemania, Summerslam et les Survivor Series.
 Dans le triathlon, Le big four fait référence aux quatre triathlètes américains qui marquent l'histoire de l'Ironman d'Hawaï dans les années 1980/90 : Dave Scott, Mark Allen, Scott Tinley, Scott Molina..

Musique 

 Big Four, un groupe de musique Cantopop.
 Big Four of Thrash, les quatre grands groupes de thrash metal américain, fondateurs et piliers du genre : Anthrax, Megadeth, Metallica et Slayer.
 Les Big Four de grunge, les groupes Alice In Chains, Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden.
 Le Big Four est une formule triviale désignant, lors du concours Eurovision de la chanson, les quatre pays qualifiés directement pour la finale (Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni) car ils sont les plus gros contributeurs de l'UER. Ils sont rejoints par l'Italie en 2011, devenant le Big Five.
 Duke's Big Four, le dernier enregistrement en studio de Duke Ellington (1973).

Divers 
 The Big Four, titre original en anglais de Les Quatre, un roman d'Agatha Christie.
 Les Big Four, quatre espèces de serpents venimeux considérés comme responsables du plus grand nombre de décès par morsure de serpent en Asie du Sud : le cobra indien (Naja naja), le bongare indien (Bungarus caeruleus), la vipère de Russell (Daboia russelii) et Echis carinatus.
 Les Big Four (paquebots), quatre paquebots transatlantiques britanniques mis en service de 1901 à 1907 : le Celtic, le Cedric, le Baltic et l'Adriatic, tous desservant la .

Références

Voir aussi 
 
 Big Three